Дмитрий Архипович Несмеянов (18 октября 1880, село Заплавное, Бузулукский уезд, Самарская губерния — 5 апреля 1931, Оренбург) — православный миссионер, деятель движения непоминающих.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Жена — Мария Ивановна, дочь — Галина.
Окончил Томское духовное училище, Томскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1906).

Законоучитель и преподаватель истории в Самарском сельскохозяйственном училище (1906).

Омский епархиальный миссионер по борьбе с сектантством, член Омского епархиального училищного совета (1907), секретарь и докладчик на миссионерских съездах в Иркутске и Казани (1910).

Псаломщик в Вознесенском храме Оренбурга, ближайший помощник епископа Феодосия (Олтаржевского), епархиальный противосектантский миссионер (1911), член Оренбургского епархиального училищного совета и Михаило-Архангельского братства (1912), устроитель противосектантских курсов в Челябинске (1914), епархиальный надзиратель церковно-приходских школ, член епархиальных экзаменационной комиссии, комитета Православного миссионерского общества и комитета Красного Креста для помощи больным и раненым воинам, совета Оренбургского Михаило-Архангельского Братства (1915), товарищ председателя епархиального съезда духовенства и мирян, член епархиального церковного совета (1917). 

В 1917—1918 годах член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как клирик от Оренбургской епархии, участвовал в 1–2-й сессиях, член II, V, IX, X Отделов.

В 1918 году участник Сибирского соборного церковного совещания, кандидат в члены Высшего Временного Церковного Управления Сибири, проповедник при Оренбургском епархиальном управлении.

В августе 1924 года на 7 месяцев заключён в тюрьму.

В ноябре 1925 года за «составление брошюр религиозного характера» по статье 58-10 выслан на 3 года в Коми (Зырян) автономную область.

С 1928 года — миссионер и певчий церковного хора в Оренбурге.

В 1931 года как «руководитель Оренбургской городской ячейки церковно-монархической контрреволюционной организации „Истинные“» расстрелян.

Похоронен на старом кладбище по проспекту Победа в Оренбурге.

Сочинения 

 О крещении младенцев // Миссионерское обозрение. 1910. № 11–12.
 Беседы о св. иконах и крещении младенцев; Несколько замечаний по поводу ответа евангеликов; Объяснение стихов Послания апостола Павла к Евреям // Оренбургские епархиальные ведомости. 1911. № 46–48, 50; 1912. № 1–5, 7, 10–11.
 Краткое пособие для бесед с рационалистическими сектантами. Оренбург, 1912.
 Веруют ли баптисты в Евангелие // Оренбургские епархиальные ведомости. 1913. № 10.
 Кто такой Волгин и почему он перешел в баптизм; Преосвященный Феодосий, епископ Оренбургский и Тургайский; Добрый пастырь // Оренбургские епархиальные ведомости. 1914. № 9, 40/41.
 Война и баптизм // Оренбургские епархиальные ведомости. 1915. № 43–50.
 Лжехристы и лжепророки; Святость и патриотизм; Беседа о Священном писании // Оренбургские епархиальные ведомости. 1916. № 1–8, 37/38, 43–52.
 Божий адвокат. Оренбургский епархиальный миссионер Дмитрий Несмеянов и его труды. Саракташ, 2014.

Источники 

 Архив УФСБ по Оренбургской обл. Д. П-19090.
 Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1914 г. С. 89–90; 1915. С. 49.
 Оренбургские епархиальные ведомости. 1914. № 39. С. 629; № 42/43. С. 30–31; 1915. № 8. С. 73; № 9. С. 86; № 21/22. С. 311; 1917. № 1/2. С. 33; Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. № 6. С. 4; № 9. С. 2–3; № 10. С. 4; № 13. С. 2; № 16. С. 3; № 18. С. 4; № 19. С. 3; № 20. С. 1–2; № 21. С. 1, 3; № 22. С. 1, 3; № 23. С. 2–3; № 24. С. 1, 3; № 26. С. 1; № 27. С. 3; № 28. С. 3; № 34. С. 2–4; № 36. С. 2; № 41. С. 2; № 44. С. 4; № 50. С. 4; № 51. С. 3; 1918. № 6. С. 5; Енисейские епархиальные ведомости. 1919. № 3. С. 32.
 Жоголев А. Новые мученики и исповедники Самарского края. Самара, 1996. С. 273.
 Журавлёв В. Сибирский Церковный Собор 1918 года // Живоносный источник. 2009–2011. № 1–4.
 Духовенство и церковные деятели по публикациям «Оренбургских епархиальных ведомостей» 1912–1917 гг. Челябинск, 2012. Т. 3. С. 24–25.
 Скворцов В. Оренбургский миссионер Д. А. Несмеянов: жизнь и труды // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2017. № 2 (8). С. 94–100.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Расстрелянные в РСФСР
Выпускники Казанской духовной академии
Кандидаты богословия
Выпускники Томского духовного училища
Выпускники Томской духовной семинарии
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Персоналии по алфавиту
Казнённые в 1931 году